Un crime passionnel est un téléfilm canado-américain réalisé par Charles Wilkinson diffusé en 2003.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre original : 
 Réalisation : Charles Wilkinson
 Scénario : Carl Binder, John Benjamin Martin
 Pays d'origine :  , 
 Format : Couleur
 Durée :

Distribution 
 Cynthia Gibb  : Frederica Dumay
 Gordon Currie  : Alan Leach
 Alexandra Kamp  : Arabella Young
 Tom Butler  : Thomas Shipman
 Jennifer Clement  : Lillian
 Suleka Mathew  : inspecteur Holloway
 Brent Stait  : Alfred Barker
 Sebastian Spence  : Dale
 Catherine Barroll : Constance Shipman
 Michelle Harrison : Virginia Harrington
 Troy Yorke : l'informateur
 Matthew Harrison : le photographe de la haute société
  et selon le carton du doublage français télévisuel.

Notes et références

Liens externes 
 

Téléfilm canadien des années 2000
Téléfilm américain des années 2000
Téléfilm dramatique
Téléfilm thriller
Téléfilm diffusé en 2003